Rufin ou Rufinus est un nom propre qui peut désigner :

Étymologie 
Rufin vient du latin « rufinus » qui signifie « le petit roux », dérivé de « rufus » qui signifie « roux ».

Prénom ou patronyme 
Rufin est un prénom masculin, peu usité dans les pays francophones.

Rufin peut être aussi un patronyme.

Saints des Églises chrétiennes 
 Rufin d'Afrique († ?), avec Valère, Marc et leurs compagnons martys en Afrique ; célébrés le 14 juin par les catholiques et le 16 novembre par les orthodoxes ;
 Rufin d'Assise (évêque) († entre 301 et 305), considéré comme premier évêque des Marses à Assise en Ombrie, martyr sous Maximien ; célébré le 11 août ;
 Rufin d'Ancyre († ?), avec Sylvain et Vitalique, trois enfants martyrs à Ancyre, en Galatie (aujourd'hui Ankara, en Turquie).

Personnalités portant ce prénom 
 Rufin, poète grec (auteur de 48 épigrammes dans l'Anthologie grecque) ;
 Rufin d'Aquilée (°345 - †410), auteur et traducteur latin ;
 Rufin (fl. 533-534), officier byzantin ;
 Rufin (fl. 539-540), officier byzantin.

Personnalités portant ce patronyme 
 Cornelius Rufinus, gens patricienne romaine apparentée à la maison Ruffo ;
 Flavius Rufinus, homme politique du  ;
 Rufinus, haut dignitaire byzantin du  ;
 Frère Rufin d'Assise, religieux et écrivain italien , compagnon de saint François d'Assise.
 Michel Rufin (1920-2002), homme politique français ;
 Jean-Christophe Rufin (°1952- ), médecin, romancier, diplomate et académicien français ;
 Guillaume Rufin (1990-), joueur de tennis français.

Références

Voir aussi